Le nom Bob Evans est porté par les personnes suivantes :
 Bob Evans (1921-2003), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Bob Evans (1930-2019), un producteur de cinéma américain ;
 Bob Evans (1947-), un pilote de Formule 1 anglais;
 Bob Evans (1972-), un catcheur de la Ring of Honor ;
 Bob Evans (1977-), nom de scène de Kevin Mitchell, musicien australien.

Voir aussi